Шуйські — князівський рід, нащадки суздальських князів династії Рюриковичів.
 Василь IV Шуйський — московський цар з 1606 по 1610 роки.
 Шуйський Ігор Володимирович (нар. 1967) – український історик, громадський діяч.
 Шуйський Михайло Григорович (1883—1953) — російський радянський оперний співак (драматичний баритон), камерний співак і педагог. Заслужений артист РРФСР (1945).
 Шуйський Юзеф (1835—1883) — польський історик, політичний діяч.
 Шуйський Юрій Дмитрович (1942) — український географ, океанолог, геоморфолог.